Hisato Satō (Kasukabe, 12 de março de 1982) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Nagoya Grampus., foi artilheiro da J. League 2, de 2008 e 2012.

Carreira 
Sato começou a carreira no JEF United.

Seleção 
Sa tointegrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2007.

Títulos

Sanfrecce Hiroshima

  J-League Division 2: 1 (2008) - Artilheiro
  J-League Division 1: 1 (2012) - Artilheiro

Artilharias
  J-League Division 2: 2008
  J-League Division 1: 2012
  Mundial de Clubes FIFA: 2012

Ligações Externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway
Site oficial do jogador
Perfil no site oficial do Sanfrecce Hiroshima

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Cerezo Osaka
Naturais de Saitama
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007